Nožnica je lahko:

 nožnica - del ženskega spolnega organa
 nožnica (orožje) - usnjena ali kovinska zaščita rezila
 nožnica (enokaličnice) - del enokaličnih rastlin